В данной статье приведена дискография Эроса Рамазотти, одного из самых успешных итальянских певцов и композиторов в современный период.

C 1984 года Рамазотти выпустил 11 студийных альбомов, один миньон, три сборника, три концертных альбома, а также 40 синглов, каждый из которых имели высокие места в чартах многих европейских стран, а также в Южной и Центральной Америке. Рамазотти продал больше 40 миллионов записей за свою 25-летнюю карьеру.

Исполнитель пел в дуэтах с такими престижными артистами, как Шер, Тина Тёрнер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Джо Кокер, Анастэйша, Лучано Паваротти, Рики Мартин и с многими другими.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|- style="background:#efefef;"
! rowspan="2"| Год
! rowspan="2"| Описание
! colspan="10"| Наивысшая позиция в чартах
! rowspan="2"| Сертификации
! rowspan="2"| Продажи
|- style=font-size:smaller;
!width=25| Италия

!width=25|Австрия

!width=25|Бельгия

!width=25|Финляндия

!width=25|Франция

!width=25|Германия

!width=25|Нидерланды

!width=25|Норвегия

!width=25|Швеция

!width=25|Швейцария
|-
|- style="background:#f0f8ff;"
|rowspan="1"|
|align="left"| Eros
 Сборник
 Выпущен: 28 октября 1997
 Лейбл: DDD
 форматы: CD, кассета
| 1
| 1
| 6
| 4
| 3
| 1
| 1
| 1
| 5
| 1
|align=left|<small>
 : Дважды платиновый
 : Дважды платиновый
 : Платиновый
 : Дважды платиновый
 : Трижды платиновый
 : Дважды платиновый
 : Дважды платиновый
 : Дважды платиновый
 : Четырежды платиновый
 : Пять раз платиновый
|align=left|<small>
 : 100,000+
 : 100,000+
 : 54,381
 : 600,000+
 : 1,500,000+
 : 200,000+
 : 100,000+
 : 160,000+
 : 200,000+
 : 5,000,000+
|- style="background:#f0f8ff;"
|rowspan="1"|
|align="left"| e²
 Двойной сборник
 Выпущен: 26 октября 2007
 Лейбл: Ariola
 Формат: CD
| 1
| 3
| 11
| —
| 6
| 2
| 5
| 2
| 1
| 1
|align=left|<small>
 : Платиновый
 : Золотой
 : Золотой
 : Золотой
 : Платиновый
 : Дважды платиновый
 : Дважды платиновый
 : Платиновый
|align=left|<small>
 : 20,000+
 : 15,000+
 : 75,000+
 : 100,000+
 : 80,000+
 : 80,000+
 : 60,000+
 : 1,000,000+
|- style="background:#f0f8ff;"
|rowspan="1"|
|align="left"| 21:00 Eros Live World Tour 2009/2010
 Бокс-сет
 Выпущен: 30 ноября 2010
 Лейбл: Sony Music
 Форматы: CD, DVD
| 3
| 51
| —
| —
| 181
| —
| —
| —
| —
| 50
|align=left|<small>
|align=left|<small>
|-
|- style="background:#f0f8ff;"
|rowspan="1"|
|align="left"| Eros 30
 Двойной сборникТройной сборник (в Deluxe-версии)
 Выпущен: 27 октября 2014
 Лейбл: Sony Music
 Форматы: CD
| -
| -
| —
| —
| -
| —
| —
| —
| —
| -
|align=left|<small>
|align=left||-

|align="center" colspan="17" style="font-size: 8pt"| Символ «—» означает, что релиз либо не участвовал в данном чарте, либо не был выпущен в данной стране.

|}

 Концертные альбомы 

 Сертификации альбомов на отдельных рынках 

 Nuovi eroi
 <small>: Золотой(250,000)
 : Дважды платиновый(100,000)
 In certi momenti
 : Золотой(250,000)
 : Платиновый(50,000)
 Musica è
 : Платиновый(500,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Золотой (25,000)
 In ogni senso
 : Платиновый(500,000)
 <small>: Дважды золотой(200,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Трижды платиновый(150,000)
 : Золотой(25,000)
 Tutte storie
 : Дважды платиновый(400,000)
 : Платиновый(500,000)
 : Дважды золотой(200,000)
 : Золотой(100,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Платиновый(60,000)
 : Четырежды платиновый(200,000)
 : Платиновый(50,000)
 Dove c’è musica
 : Платиновый(200,000)
 : Трижды золотой(750,000)
 : Дважды ппатиновый(600,000)
 : Золотой(100,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Платиновый(100,000)
 : Четырежды платиновый(200,000)
 : Платиновый(41,025)
 : Трижды платиновый(150,000)
 : Четырежды платиновый(4,000,000)
 Eros
 : Дважды платиновый(400,000)
 : Трижды платиновый(1,500,000)
 : Дважды платиновый(600,000)
 : Дважды платиновый(200,000)
 : Дважды платиновый(200,000)
 : Дважды платиновый(160,000)
 : Платиновый(60,000)
 : Четырежды платиновый(200,000)
 : Дважды платиновый(100,000)
 <small>: Дважды платиновый(100,000)
 : Платиновый(54,381)
 : Дважды платиновый(100,000)
 : Пять раз платиновый(5,000,000)

 Eros live
 : Золотой(150,000)
 : Золотой(100,000)
 : Золотой(100,000)
 : Платиновый(50,000)
 : Золотой(25,000)
 : Золотой(20,000)
 : Платиновый(1,000,000)
 Stilelibero
 : Платиновый(200,000)
 : Дважды платиновый(600,000)
 : Платиновый(300,000)
 : Платиновый(150,000)
 : Золотой(40,000)
 : Золотой(40,000)
 : Четырежды платиновый(160,000)
 <small>: Платиновый(50,000)
 : Золотой(25,769)
 : Платиновый(40,000)
 : Золотой(25,000)
 : Дважды платиновый(2,000,000)
 9
 : Платиновый(200,000)
 : Дважды золотой(200,000)
 : Золотой(75,000)
 : Золотой(40,000)
 : Золотой(20,000)
 : Трижды платиновый(120,000)
 : Золотой(20,000)
 : Золотой(15,000)
 Calma apparente
 : Платиновый(200,000)
 <small>: Золотой(100,000)
 : Золотой(40,000)
 : Золотой(40,000)
 : Дважды платиновый(80,000)
 <small>: Золотой(20,000)
 : Платиновый(30,000)
 : Золотой(10,000)
 : Платиновый(1,000,000)
 e²
 : Золотой(100,000)
 : Золотой(75,000)
 : Платиновый(80,000)
 : Дважды платиновый(80,000)
 : Дважды платиновый(60,000)
 <small>: Золотой(15,000)
 : Платиновый(20,000)
 : Дважды платиновый(30,000)
 : Платиновый(1,000,000)
 Ali e radici
 : Золотой(100,000)
 : Золотой(40,000)
 : Золотой(20,000)
 : Платиновый(30,000)
 : Золотой(15,000)
 : Золотой(10,000)
 : Платиновый(15,000)

Синглы

Не вошедшее

Источники

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Эроса Рамазотти  
 Ali e Radici.com
 Официальный сайт 
 Биография Рамазотти
 Эрос Рамазотти  
 Eros Ramazzotti 
 Eros Ramazzotti — фото и видео
 Фан-клуб 
 Сайт лейбла 

Рамаццотти, Эрос
Рамаццотти, Эрос
Эрос Рамазотти
Рамаццотти, Эрос